Dark Water – film z 2002 roku
 Dark Water (polski tytuł: Dark Water – Fatum) – film z 2005 roku

Zobacz też 
 Dark Waters